Carmen Moore peut désigner :
 Carmen Moore (1972-), actrice canadienne ;
 Carmen Moore (1986-), actrice américaine.